Konach ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Konach (* 1980), weißrussischer Badmintonspieler
 Alexei Konach (* um 1980), weißrussischer Badmintonspieler